Кампоо-де-Юсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 89,9 км². Население — 706 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Campoo de Yuso 

Муниципалитеты Кантабрии